Abdelhamid Amari, (1984-), un footballeur international soudanais ;
 Akira Amari (1949-), un homme politique japonais ;
 Cecile Esmei Amari (1991-), une footballeuse internationale ivoirienne ;
 Chawki Amari (1964-), un journaliste, caricaturiste, écrivain et acteur algérien ;
 Emerico Amari (1810-1870), un juriste et un homme politique italien ;
 Hamza Amari (2002-), un coureur cycliste algérien ;
 Michele Amari (1806-1889), un homme politique et historien arabisant italien ;
 Raja Amari (1971-), une réalisatrice tunisienne ;
 Rym Amari (1994-), une reine de beauté, journaliste et présentatrice télé algérienne ;

 Amari, un dème (une collectivité territoriale) de Crète, en Grèce ;
 Ämari, un petit bourg de la commune de Vasalemma en Estonie.